Дубай:
 Дубай — эмират в ОАЭ.
 Дубай — крупнейший город ОАЭ, административный центр эмирата Дубай.
 Дубай — автодром Дубай, расположенный в одноимённом эмирате.
 Дубай — крупнейший гражданский аэропорт Объединённых Арабских Эмиратов.
 Дубай — бывший эмиратский футбольный клуб из города Дубай.
 Dubai — яхта.

Фамилия 
 Дубай, Орест (1919—2005) — один из крупнейших словацких художников и графиков XX века, профессор.

См. также 
 Дюбай
 Дубай Марина — район в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты.
 Фонтан Дубай — музыкальный фонтан в центре города Дубай.
 Dubai Crude — сорт нефти.